Молбаза́ () — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Зеленоборского сельского округа. Код КАТО — 117049200.

География 
Село расположено в северной части района, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к северу от административного центра района — города Щучинск, в 2 километрах к юго-западу от административного центра сельского округа — села Зелёный Бор.

Абсолютная высота — 320 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: посёлок Бурабай — на западе, село Зелёный Бор — на северо-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 149 человек (из них казахи — 38%, русские — 34%).

В 1999 году население села составляло 158 человек (80 мужчин и 78 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 129 человек (61 мужчина и 68 женщин).

Улицы 
 ул. 1-ая звездная
 ул. 2-ая звездная
 ул. 2-ая линия
 ул. 3-яя звездная
 ул. 3-яя линия
 ул. 4-ая звездная
 ул. 4-ая линия
 ул. 6-ая линия
 ул. 7-ая линия
 ул. Жастар

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Бурабайского района